SIRT bezeichnet:
 Abkürzung für selektive interne Radiotherapie
 Abkürzung für Sirtuine

Sirt bezeichnet:
 eine Stadt in Libyen, siehe Sirte

Abkürzung